Bidstrup ist der Familienname folgender Personen:
 Herluf Bidstrup (1912–1988), deutsch-dänischer Karikaturist
 Jane Bidstrup (* 1955), dänische Curlerin
 Johan Bidstrup (1867–1920), grönländischer Handelsverwalter und Landesrat
 Knud Bidstrup (* 1907), grönländischer Landesrat
 Lene Bidstrup (* 1966), dänische Curlerin
 Mads Bidstrup (* 2001), dänischer Fußballspieler

Bidstrup steht für:
 (3246) Bidstrup, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bistrup